Kutch peut désigner :
 le Kutch, un district de l'État du Gujarat, en Inde ;
 le golfe de Kutch, un golfe de la mer d'Arabie situé sur la côte occidentale de l'Inde ;
 la Rann de Kutch, composé du grand Rann de Kutch et du petit Rann de Kutch, un marais salé saisonnier d'Inde ;
 le parc national marin du Golfe de Kutch, un parc national d'Inde ;
 le kutch ou cutch, un instrument de mesure.